Registan oder Rigestan () steht für:

 den Hauptplatz in mittelalterlichen zentralasiatischen Städten, darunter 
 Registan (Buchara), den Hauptplatz der Stadt Buxoro in Usbekistan
 Registan (Samarqand), den Hauptplatz der Stadt Samarqand in Usbekistan
 Rigestan (Wüste), Wüste in Afghanistan
 Gabriel El-Registan (1899–1945), armenischer Dichter